El CEIP Pompeu Fabra es una escuela del municipio de Llançà (Alt Empordà), incluida en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña .

Descripción 
Está situada dentro del núcleo urbano de la población de Llançà, en el lado de mediodía del término, en la zona conocida como Les Esplanes. 

Se trata de un edificio aislado, de planta más o menos rectangular, formado por dieciséis unidades modulares adosadas, con las cubiertas de una y dos vertientes, y distribuidas en dos plantas. Los módulos son de diferentes tamaños, plantas y alturas. La construcción cuenta con pequeños patios interiores que dan entrada de luz natural al interior, con grandes porches en el exterior. Por lo general, las aberturas son rectangulares y de grandes dimensiones, para aprovechar también la entrada de luz. De la fachada principal destaca la decoración central a base de placas decoradas, detrás de la cual se encuentra el acceso al interior del edificio. 

La construcción está rebozada y pintada de color amarillo y granate.

Historia 
La escuela se realizó según la dirección y obra del arquitecto Josep Maria Claret i Rubira, quien en 1974 presentó el proyecto para el colegio de las Esplanes para sustituir la escuela construida en los años 1928-29, que había quedado pequeña. 

La construcción seguía el modelo tipificado por el Ministerio de Educación y Ciencia . Tiene una estructura modular para facilitar la flexibilidad en las redistribuciones que se hicieran necesarias. También se tuvo en cuenta la climatología de la zona a la hora de diseñar los soportales y patios interiores. 

El edificio fue bendecido e inaugurado el día 7 de noviembre de 1976, aunque no empezó a funcionar hasta el segundo trimestre, pasado el período navideño. 

En el momento de la inauguración la matrícula era de 542 alumnos y diez años más tarde se tuvieron que habilitar el laboratorio, la sala de profesores y la biblioteca como aulas para acoger a los niños. 

Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata

Escuelas